Тамана:
 Тамана —  атолл в южной части островов Гилберта в Тихом океане.
 Тамана — город в префектуре Кумамото, Япония.
 Тамана — река в Южной Америке, приток Сан-Хуана
 Тамана — деревня на острове Футуна.